

Бальдвіновиці — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бальдвіновиці — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства